Maluku est un nom propre qui se prononce généralement maloucou et qui peut désigner :
 Maluku, le nom des Moluques en indonésien;
 Maluku (Kinshasa), une commune de la ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo.

Voir aussi 
 Maloukou, un village du Congo-Brazzaville, situé sur le bord du fleuve Congo.